Reisert steht für:

 Eduard Reisert (1847–1914), deutscher Ingenieur und Industrieller
 Reisert (Gemeinde Langenlois), Ortsteil von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich